Фунгнгуен ():
 Фунгнгуен —  вьетнамская культура позднего неолита — раннего Бронзового века (II тыс. до н.э.).
 Фунгнгуен — община в уезде Ламтхао, провинция Футхо, Вьетнам.